Wehrle steht für:
 Wehrle Dome, Eisdom in Antarktika
 Wehrle-Werk, deutsches Unternehmen der Energie- und Umwelttechnik

Wehrle ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wehrle (1846–1915), deutscher Pfarrer der römisch-katholischen Kirche, Politiker und Publizist
 Alexander Wehrle (* 1975), deutscher Fußballfunktionär
 Alois Wehrle (1791–1835), Chemiker auf dem Gebiet der Metallurgie und Hochschullehrer
 Charly Wehrle (* 1949), deutscher Hüttenwirt, Bergsteiger und Buchautor
 Emil Wehrle (1891–1962), deutscher Sozialwissenschaftler
 Friedrich Wehrle (* 1952), Geschäftsführer der Verlagsgruppe „Motor Presse Stuttgart“
 Gustav Wehrle (1900–1964), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Hermann Josef Wehrle (1899–1944), katholischer Priester und Widerstandskämpfer
 Hugo Wehrle (1847–1919) deutscher Violinist, Musikdirektor, Komponist und Musikpädagoge
 Johann Baptist Wehrle (1791–1857), deutscher Maurermeister, Architekt und später Stadtbaumeister von Konstanz

 Martin Wehrle (* 1970), deutscher Journalist
 Mike Wehrle (* 1976), deutscher Koch 
 Monika Wehrle (eigentlich Monika Anna Mithani, geb. Wehrle, * 1967), ehemalige deutsche Sängerin und Gitarristin

 Timo Wehrle (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Vincent de Paul Wehrle OSB (* 1855 als Johann Baptist Wehrle; † 1941), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und erster Bischof von Bismarck
 Walter Wehrle (1926–2013), Schweizer Sportjournalist

Siehe auch:
 Werle
 Wehrli